Лос Очоа има више значења:

 Лос Очоа (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Очоа (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику